Курголовское — озеро, расположенное на Карельском перешейке во Всеволожском районе Ленинградской области, к северо-западу от посёлка Токсово.

Площадь водного зеркала — 0,92 км². Площадь водосборного бассейна — 11 км². Высота над уровнем моря — 55,7 метра.

На восточном побережье озера находятся камовые холмы высотой до 30 метров, покрытые еловыми лесами. В окрестностях озера отмечено обитание 97 видов птиц, 4 видов земноводных, 2 видов пресмыкающихся и 25 видов млекопитающих.

В XIX веке считалось то заливом озера Кавголово, носившим название Курголово, то отдельным озером Киркула. Берега озера очень сильно освоены. В северной части озеро протокой соединено с болотом Ясино (бывшим заливом соседнего Кавголовского озера). На восточном берегу находится учебно-тренировочный центр «Кавголово».

На западном берегу Курголовского озера расположен железнодорожный остановочный пункт Кавголово. Озеро отделено от озера Кавголовского перешейком, который называют Папинтайпале, по нему проходит железнодорожное полотно Приозерского направления между платформами Кавголово и Осельки. В южной части перешеек пересекает протока, соединяющая Курголовское и Кавголовское озёра, через протоку переброшен железнодорожный мост.

Озеро с прилегающим к нему на востоке фрагментом суши является одним из трёх участков природного парка «Токсовский», имеющего статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Рядом — ещё один участок этой же ООПТ, а также другая ООПТ — памятник природы «Токсовские высоты» (начинается в 100 м южнее самой южной точки озера).

В Ленинградской области есть два населённых пункта Курголово, находящихся более чем в ста километрах от Курголовского озера и не имеющих отношения к нему.

Примечания 

Бассейн Охты (приток Невы)
Озёра Всеволожского района